ОАО «Аграрные закупки и снабжение» при Министерстве сельского хозяйства Азербайджанской Республики () — открытое акционерное общество, созданное в целях стимулирования производства и переработки сельскохозяйственной продукции в Азербайджане, дальнейшего повышения эффективности и обеспечения системности работы по организации в централизованном порядке закупок сельскохозяйственной и продовольственной продукции по государственному заказу.

История 
14 декабря 2018 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Открытого акционерного общества «Аграрные закупки и снабжение»  при Министерстве сельского хозяйства. Общество является правопреемником Открытого акционерного общества «Заготовка продовольственной продукции и снабжение ею». Устав был утверждён 4 июля 2019 года.

Деятельность 
17 января 2020 года продукция Азербайджана была представлена на 85-ой выставке «Международная зеленая неделя» в Берлине. На выставку также приняли участие министр Сельского хозяйства Инам Керимов и посол Рамин Гасанов.

23 января 2020 года в Дубае была организовано мероприятие «Азербайджанская сельскохозяйственная продукция: Выставка и дегустация».

30 января 2020 года в Афинах состоялся бизнес-форум под названием «Открытие Азербайджана: представление бизнес-возможностей греческому обществу». В рамках форума была организована выставка и дегустация шафрана, шафранового джема, чая, меда, риса, вина, хурмы, наршараба, фундука, различных варений, Загатальского чая, рисовой муки, риса, гороха, меда и прочей продовольственной продукции под брендовым наименованием «Из села в город».

Проекты

AFAQ 
Проект осуществляется совместно с Продовольственной и Сельскохозяйственной Организацией ООН. Исполнение проекта стартовало в конце 2019 года. Проект осуществляется с целью поддержки женщин, занимающихся аграрной деятельностью, обеспечения гендерного равенства в этой сфере, увеличения занятости в регионах, а также повышение социального благосостояния людей, проживающих в сельской местности. В рамках проекта регулярно осуществляются встречи с женщинами, занимающимися сельским хозяйством, для них организуются обучения, им оказывается консультационная поддержка для расширения хозяйства. 

24 октября 2019 года презентация AFAQ была представлена на мероприятии ФАО в Будапеште

«Из города в село» 
Проект осуществляется с целью повышения занятости населения, проживающего в регионах, создания альтернативного канала продаж и источника дополнительного дохода для хозяйств местных фермеров, а также отличающейся туристической возможности для жителей города и иностранных туристов.  

Первый тур в рамках проекта «Из города в село» был проведён 3 сентября 2019 года в селе Тазакенд Исмаилинского района. 

15 декабря 2019 года  совместно с USAID (Агентством США по международному развитию) был организован агротур на ферму «Цитрусовая долина», расположенную в поселке Истису города Лянкяран. В рамках проекта до сегодняшнего дня состоялось более 40 агротуров.

«Из села в город» 
В рамках проекта «Из села в город» продукция местного производства выставляется на продажу фермерами, заранее обратившимися для участия на ярмарке.  

24-27 сентября 2019 года продукты “Из села в город» на Всемирной московской международной продовольственной выставке.

Примечания

Внешние ссылки 

 Официальный сайт 

Сельское хозяйство Азербайджана